Wentworth puede referir a:

Personas
 Alvin Wentworth Chapman (1809 - 1899), médico y botánico estadounidense.
 Charles Watson-Wentworth, II marqués de Rockingham (1730 - 1782), dos veces Primer Ministro británico.
 D'Arcy Wentworth Thompson (1860 - 1948), biólogo y matemático escocés.
 Margery Wentworth (1478 - 1550), madre de la reina Juana Seymour y abuela del rey Eduardo VI de Inglaterra.
 Thomas Wentworth, conde de Strafford (1593 - 1641). Estadista inglés y miembro del parlamento británico.
 Thomas Wentworth, V barón Wentworth (1612 - 1665). Soldado y político inglés.
 Thomas Wentworth Higginson (1823 - 1911), religioso, escritor, abolicionista y soldado estadounidense.
 Wentworth Miller (1972 - ), actor y modelo británico.
 Wentworth Smith (1571 - entre 1601 y 1605), dramaturgo inglés.
 Wentworth Webster (1828 - 1907), escritor y estudioso euskaldun.
 William Wentworth (1790 - 1872), poeta, periodista, político y explorador de Australia.

Lugares
 Wentworth, cantón de la provincia de Quebec, Canadá.
 Wentworth, pueblo de Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Wentworth, villa de Dakota del Sur, Estados Unidos.
 Wentworth, villa de Misuri, Estados Unidos.
 Wentworth, pueblo de Nuevo Hampshire, Estados Unidos.
 Municipio de Wentworth, municipio de Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Municipio de Wentworth, municipio de Dakota del Sur, Estados Unidos.
 Port Wentworth, ciudad de Georgia, Estados Unidos.
 Los Jardines del Castillo Wentworth o Wentworth Castle Gardens, jardín botánico de Barnsley, Inglaterra.
Wentworth, una ciudad en Nueva Gales del Sur, Australia.

 Televisión
 Wentworth, serie de televisión australiana estrenada por Foxtel en el 2013.